Capilla del Hospital San Juan de Dios es la denominación que reciben:
Capilla del Hospital San Juan de Dios (La Serena), recinto religioso ubicado en la ciudad chilena de La Serena
Capilla del Hospital San Juan de Dios (Chillán), recinto religioso ubicado en la ciudad chilena de Chillán